NBF est un sigle pouvant désigner :

En France :
 Nantes Bela Futsal, un club sportif de futsal.

En anglais :
 negation by failure, la négation par l'échec (en programmation logique),
 le protocole NetBIOS Frames, un protocole réseau informatique proche de NetBEUI,
 Namibian Basketball Federation, Fédération namibienne de basket-ball,
 National Bonsai Foundation,
 National Book Foundation,
 National Bank of Fujairah,
 National Bank Financial, une filiale de la Banque nationale du Canada.

En norvégien :
 Norsk Bridgeforbund, Fédération norvégienne de bridge,
 Norges Bowlingforbund, Fédération de Norvège de bowling,
 Norges Bilsport Forbund.

Personne 
 Newton Battenberg Faulkner, musicien britannique né en 1985.

nbf 
 le code ISO 639-3 obsolète de la langue naxi.

Voir également en anglais 
  page NBF

Sigle de 3 caractères
Homonymie